Ingrid Lingmark kan syfta på flera personer:

Ingrid Lingmark (hundpsykolog)  (1948–)
Ingrid Lingmark (läkare) (1918–1974)